Ultima Online, joc de rol en línia massiu multijugador
 Urge Overkill, grup de música de rock dels anys 90